Existem várias avenidas homeageando Pedro Álvares Cabral:

Avenida Álvares Cabral (Belo Horizonte), em Belo Horizonte, Brasil
Avenida Álvares Cabral (Lisboa), em Lisboa, Portugal

Desambiguação